

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bur“ beginnt.

Bur 



 Bur am Orde, Eva (* 1961), deutsche Malerin
 Bur, Michel (* 1933), französischer Mediävist
 Bur, Wilhelm, deutscher Landrat